

Cinema 
 Bella in rosa (Pretty in Pink) – film statunitense del 1986 diretto da Howard Deutch

Musica 
 Pretty in Pink - gruppo musicale statunitense 
 Pretty in Pink – compilation del 1986 contenente la colonna sonora del film Bella in rosa
 Pretty in Pink – singolo degli Psychedelic Furs del 1981
 Pretty in Pink – singolo dei Seagull Screaming Kiss Her Kiss Her del 1999